Dornberg è il nome delle seguenti località:
 Dornberg – distretto della città tedesca di Bielefeld
 Dornberg (it. Montespino, anticamente Dorimbergo) – frazione della città slovena di Nova Gorica

Pagine correlate 
Dörnberg